Андреевский — русская фамилия и топоним.

Известные носители

А 
 Андреевский, Александр Александрович (1880—1927) — русский и советский архитектор.
 Андреевский, Аркадий Степанович (1812—1881) — председатель Екатеринославской казённой палаты.

В 
 
 Андреевский, Владимир Михайлович (1858—1942) — русский государственный деятель.

Е 
 Андреевский, Евгений Константинович (1847—1917) — российский государственный деятель, губернатор.
 Андреевский, Ефим Иванович (1788—1840) — гоф-медик, учредитель и первый президент «Общества русских врачей» в Петербурге.

И

К, Л 
 Андреевский, Константин Степанович (1786—1836) — генерал-майор, участник Бородинского сражения.
 Андреевский, Леонид Иванович (1891—1962) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

М

Н

П 
 Андреевский, Павел Аркадьевич (1849—1890) — присяжный поверенный, редактор газеты «Заря».

С

Э 
 Андреевский, Эраст Степанович (1809—1872) — медик Российской империи, профессор Киевского университета.

Населённые пункты 
 Андреевский — посёлок в Змеиногорском районе Алтайского края.
 Андреевский — хутор в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Андреевский — хутор в Новониколаевском районе Волгоградской области.
 Андреевский — посёлок в Уржумском районе Кировской области.
 Андреевский — посёлок в Большесолдатском районе Курской области.
 Андреевский — посёлок в Мари-Турекском районе Марий Эл.
 Андреевский — посёлок в Омском районе Омской области.
 Андреевский — хутор в Тюльганском районе Оренбургской области.
 Андреевский — хутор в Кочубеевском районе Ставропольского края.
 Андреевский — хутор в Советском районе Ставропольского края.
 Андреевский — упразднённый в 1997 году хутор в Степновском районе Ставрпольского края.
 Андреевский — посёлок в Тюменском районе Тюменской области.
 Андреевский — починок в Кезском районе Удмуртии.
 Андреевский — посёлок в Брединском районе Челябинской области.
 Андреевский — посёлок в Пластовском районе Челябинской области.
 Андреевский — село в Верхневилюйском улусе Якутии.
 Андреевский — до 1940 г. название села Приисковое в Орджоникидзевском районе Хакасии.

Разное 

 Андреевский лиман
 Андреевский монастырь
 
 
 
 
 
 Андреевский спуск
 Андреевский флаг

См. также 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — польская фамилия

 Андреевский погост

Примечания